Натуральне число 1385
 1385 рік до нашої ери
 1385 рік нашої ери